

Geografia
 Follett – località del Texas
 Contea di Follett – contea di Victoria, Australia

Persone
 Ken Follett – scrittore britannico
 Zack Follett – giocatore di football americano